La Srpska Liga 2002-2003 è stata l'11ª edizione della terza divisione di calcio per squadre serbe della Serbia e Montenegro.

È l'ultima edizione divisa in 6 gironi: Vojvodina, Belgrado, Danubio, Moravia, Niš e Timok. Dalla stagione successiva i gironi saranno 4: Danubio e Moravia si fonderanno nel girone Ovest, mentre Niš e Timok in quello Est.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga liga Srbije i Crne Gore 2003-2004
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Druga liga Srbije i Crne Gore 2003-2004
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Danubio 

Legenda:
      Promossa in Druga liga Srbije i Crne Gore 2003-2004
      Passa in Srpska Liga Ovest 2003-2004
      Allo spareggio con la 6ª classificata della Srpska Liga Moravia
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Moravia 

Legenda:
      Promossa in Druga liga Srbije i Crne Gore 2003-2004
      Passa in Srpska Liga Ovest 2003-2004
      Allo spareggio con la 6ª classificata della Srpska Liga Danubio
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Niš 

Legenda:
      Promossa in Druga liga Srbije i Crne Gore 2003-2004
      Passa in Srpska Liga Est 2003-2004
      Allo spareggio con la 7ª classificata della Srpska Liga Timok
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Timok 

Legenda:
      Promossa in Druga liga Srbije i Crne Gore 2003-2004
      Passa in Srpska Liga Est 2003-2004
      Allo spareggio con la 7ª classificata della Srpska Liga Niš
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
Prva liga Srbije i Crne Gore 2002-2003
Druga liga Srbije i Crne Gore 2002-2003
Kup Srbije i Crne Gore 2002-2003

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2000-2006 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2002-2003 su rsssf.com
 Girone Moravia su srbijasport.net

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
2002